IFO kan avse:
 IFO (filformat) – filformat som används på DVD skivor
 IFO – offentlig förvaltning inom socialtjänsten, se Individ- och familjeomsorg
 IFO – engelska Identified Flying Object, oidentifierat flygande föremål som kan förklaras, se oidentifierat flygande föremål